

Patronyme 

 Jean-Baptiste Bénard de la Harpe (1683-1765),  explorateur français crédité de la découverte de Little Rock dans l'Arkansas ;
 Jean-François de La Harpe (1739-1803), écrivain et critique français d’origine suisse ;
 Amédée Emmanuel François Laharpe (1754-1796), patriote et militaire suisse qui servit comme général dans les armées de Bonaparte ;
 Frédéric-César de La Harpe (1754-1838), homme politique suisse et précepteur du tsar Alexandre  de Russie ;
 Sigismond de La Harpe (1779-1858), militaire et homme politique suisse ;
 Emmanuel de La Harpe (1782-1842), avocat et homme politique suisse ;
 Jean Jacques Charles de Laharpe (1802-1877), médecin et naturaliste suisse ;
 Philippe de La Harpe (1830-1882),  médecin et paléontologue suisse ;
 Darryl de la Harpe (1986-), joueur de rugby à XV namibien.

Toponyme 
 La Harpe, ville américaine de l'Illinois ;
 La Harpe, ville américaine du Kansas.

Autres 
 Campus de la Harpe, un campus rennais principalement occupé par l'Université Rennes 2 ;
 (13118) La Harpe, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Voir aussi